Les épreuves de volley-ball des  Jeux panarabes de 1997 se déroulent du 12 au  à Beyrouth.

Formule de la compétition

Tournoi masculin

Équipes présentes

Tour préliminaire

Composition des groupes

Poule A

Poule B

Phase finale

Places 7 et 8

Places 5 et 6

Place 1 à 4 

L'Égypte a été disqualifié à la suite du contrôle antidopage positif de l'un de ses joueurs

Tournoi féminin

Équipes présentes

Tour unique

Classements

Classement hommes

Classement femmes

Notes et références 

 Résultats compétition de 1997
 Articles de la compétition sur la revue du Liban : , , (http://www.rdl.com.lb/1997/1956/SPORTIVE.htm]

1997
Jeux panarabes de 1997
Panarabes
Jeux panarabes